Acanthanectes är ett släkte av fiskar. Acanthanectes ingår i familjen Tripterygiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Acanthanectes